hrabstwo Harris (ang. Harris County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Harris (ang. Harris County) w USA, w stanie Teksas